Вагон испытания контактной сети — подвижная единица (вагон ВИКС или автомотриса СВИКС), используемая для диагностирования, испытания средств контактной сети на электрифицированных железных дорогах.

Разница СВИКС в отличие от вагон-лабораторий контактной сети, для большей автономности, производились на базе отдельных секций электропоездов, путём их коренной реконструкции. Представляла собой элекромотрису с установленным на ней электродиагностическим оборудованием. Большая часть известных электромотрис СВИКС была произведена на базе вагонов электросекций Ср и Ср3.

Предназначались для диагностирования контактной сети, на изношенность, токопроводимость и т.д.

См. также 

Подвижной состав железных дорог
Путевые машины
Контактная сеть